Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Марія Шарапова з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

2006
Generali Ladies Linz, одиночний розряд